Roseau fait référence originellement au roseau, plante à tige creuse. Roseau peut aussi désigner :

Égyptologie 
 Le roseau, hiéroglyphe égyptien.

Architecture 
 roseau, ornement en forme de canne ou de roseau dont on remplit jusqu'au tiers de leur hauteur les cannelures des colonnes rudentées.

Patronymes 

 Jean-François Roseau (1989,-), écrivain français ;
 Jacques Roseau (1938-1993), militant français de la cause des rapatriés d'Algérie ;
 Gilbert Roseau (1942-), homme politique français ;
 Willy Roseau (1988-), coureur cycliste français.

Géographie

Toponymes 
 Roseau, capitale de la Dominique, État des Antilles.
 Roseaux, commune d'Haïti.
 Roseau, ville du Minnesota aux États-Unis, siège du comté de Roseau.

Hydronymes 
 Le Roseau, fleuve côtier de la Dominique qui se jette dans la mer des Caraïbes.
 La rivière des Roseaux, cours d'eau qui coule à Haïti.
 Le Roseau, cours d'eau qui prend sa source dans l'État du Minnesota.

Cinéma 
 Les Roseaux sauvages est un film de André Téchiné
 Entre les roseaux est un film de 2017

Voir aussi 
 , roseau en anglais,